Unešić je općina u Hrvatskoj. Nalazi se u Šibensko-kninskoj županiji, desetak kilometara istočno od nacionalnog parka Krka.

Zemljopis

Stanovništvo

Uprava

Povijest

Gospodarstvo

Poznate osobe

Spomenici i znamenitosti

Obrazovanje 
 Osnovna škola Jakov Gotovac

Kultura

Šport 
 NK Zagora Unešić

Izvori

Vanjske poveznice 

Općine u Šibensko-kninskoj županiji